

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Donaldson – città della Contea di Hot Spring, Arkansas
 Donaldson – città della Contea di Kittson, Minnesota
 Donaldson – census-designated place della Contea di Schuylkill, Pennsylvania

Persone 
 Arthur Donaldson (1869-1955) – attore e regista svedese naturalizzato statunitense
 Caple Donaldson, conosciuto anche con il soprannome di Corntail (1966-2009) – calciatore giamaicano
 Clayton Donaldson (1984) – calciatore inglese naturalizzato giamaicano
 Drew Donaldson (...) – wrestler statunitense
 Eric Donaldson (1947) – cantante reggae giamaicano
 James Donaldson (1957) – ex cestista statunitense con cittadinanza britannica
 Jared Donaldson (1996) – tennista statunitense
 John Dalgleish Donaldson (1941) – docente e matematico scozzese naturalizzato australiano
 Josh Donaldson (1985) – giocatore di baseball statunitense
 Lily Donaldson (1987) – modella britannica
 Lou Donaldson (1926) – sassofonista statunitense
 Roger Donaldson – produttore cinematografico e sceneggiatore australiano naturalizzato neozelandese
 Simon Donaldson (1957) – matematico britannico
 Stephen R. Donaldson (1947) – scrittore statunitense
 Walter Donaldson (1893-1947) – compositore statunitense